Catamarca (província) — província argentina
 San Fernando del Valle de Catamarca — cidade da província de Catamarca
 Catamarca (escola de samba) — escola de samba da cidade de Paso de los Libres, Argentina

Desambiguações de topônimos